3 miejscowości w Polsce:
 Daszówka – dzielnica miasta Piotrków Trybunalski
 Daszówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Moszczenica
 Daszówka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne